Barańce – miejscowość w województwie mazowieckim
 Barańce – boczna grań w słowackich Tatrach Zachodnich